Суперкубок Болгарии по футболу 2015 () — 13-й розыгрыш Суперкубка Болгарии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Лудогорец» и обладатель Кубка Болгарии 2014/15 «Черно море». Встреча состоялась 12 августа 2015 года в Бургасе, на стадионе Лазур.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2015
ФК «Черно море»
Матчи ФК «Лудогорец»
Болгария
Спорт в Болгарии в 2015 году
События 12 августа
Август 2015 года
Спортивные соревнования в Бургасе